Царенков — фамилия.

Известные носители 
 Царенков, Борис Васильевич (1930—2020) — советский и российский учёный-физик.

 Царенкова, Анастасия Сергеевна (род. 1998) — российская футболистка.

См. также